Чупилко — украинская фамилия. Известные носители:

 Чупилко, Иван Афанасьевич (1913—?) — Герой Советского Союза .
 Чупилко, Михаил Куприянович (1913—1944) — Герой Советского Союза .
 Чупилко, Георгий Емельянович (1918—1961) — Изобретатель Авиаконструктор, известный авиационный инженер, создатель тормозных систем всех современных самолётов.